Il singolare  torneo di tennis Carisap Tennis Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stanislas Wawrinka che ha battuto in finale Salvador Navarro 6-1, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Federico Browne (semifinali)
 Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 Sergio Roitman (quarti di finale)
 Álex Calatrava (secondo turno)

 Potito Starace (quarti di finale)
 Marc López (secondo turno)
 Simon Greul (primo turno)
 Mariano Delfino (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Carisap Tennis Cup 2003